Rivière du Nord – rzeka w Kanadzie, w prowincji Nowy Brunszwik,
 Rivière du Nord – rzeka w Kanadzie, w prowincji Quebec,
 La Rivière-du-Nord – regionalna gmina hrabstwa w kanadyjskiej prowincji Quebec, w regionie Laurentides.